Pestis, fertőző betegség
 Peștiș, Sólyomkőpestes román neve, falu Romániában, Bihar megyében
 Pestiš, falu Szerbiában
 A pestis (1947), Albert Camus regénye
 A pestis (1992), Luis Puenzo filmje